NTP est un sigle pour :
 Nation Transformation Party (en), un parti politique en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
 Network Time Protocol, un protocole permettant de synchroniser les horloges des systèmes informatiques.
 ntpd : NTP Daemon
 OpenNTPD
 NTP_Pool, un projet au niveau internet pour fournir un pool de serveurs NTP
 Ninh Thuan Province, une province du Vietnam.
 Normal temperature and pressure
 NorTriPtyline
 NTP, Inc. (en) : entreprise américaine de télécommunications
 Nucléoside triphosphate (en) P3O105−
Le festival du Nouveau Théâtre Populaire